Амос Юга (; 8 декабря 1992 года, Вийёрбан) — центральноафриканский футболист, полузащитник болгарского клуба ЦСКА. Выступал в национальной сборной ЦАР.

Клубная карьера 
Амос Юга начинал свою карьеру футболиста во французском любительском клубе «Сен-Приест». Затем он присоединился к «Лиону», но за его главную команду в официальных матчах так и не сыграл.

Сезон 2013/14 Юга провёл за французский «Ванн», а после чего перешёл во французский «Газелек Аяччо», с которым по итогам сезона 2014/15 вышел в Лигу 1. 8 августа 2015 года он дебютировал в главной французской лиге, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Труа». «Газелек» не задержался в элите, и следующий год Юга с командой провёл в Лиге 2.

Летом 2017 года Амос Юга перешёл в другой клуб французской Лиги 2 «Гавр».

15 июня 2020 года подписал контракт с клубом ЦСКА из Софии. 7 августа дебютировал в матче открытия сезона 2020/21 против ЦСКА 1948.

Карьера в сборной 
15 июня 2013 года Амос Юга дебютировал за сборную Центральноафриканской Республики, выйдя на замену в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 с Ботсваной.

Клубная статистика

Достижения

Клубные

ЦСКА (София) 
 Обладатель Кубка Болгарии: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты ЦАР
Игроки сборной ЦАР по футболу
Игроки ФК «Сен-Приест»
Игроки ФК «Ванн»
Игроки ФК «Газелек»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК ЦСКА София